BY poate fi:
 Belarus, codul ISO 3166-1 al acestei țări (din engleză, fostul nume: Byelorussian SSR)
 .by, domeniu de internet de nivel superior, pentru Belarus
 Burundi, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Bavaria, land în Germania, codul ISO 3166-2:DE